

Архипово — село, Приморський район, Архангельська область
 Архипово — присілок, Щучанський район, Курганська область